Туло́н ( ,  [tu'luᵑ], ) — город и коммуна на Лазурном берегу Средиземного моря, у подножья горы Фарон, коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар. Город является префектурой (административным центром) департамента Вар, округа Тулон и четырёх кантонов: Тулон-1, Тулон-2, Тулон-3, Тулон-4.

В Тулонском порту размещается важнейшая военно-морская база Франции.

Площадь коммуны — 42,84 км², население — 167 816 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 164 899 человек (2012), плотность населения — 3849,0 чел/км².

История 
Тулон был основан финикийцами, которые добывали здесь пурпуровые краски. Во времена Меровингов Тулон был местопребыванием епископа; первым из местных епископов называют св. Гонората. В 889 г. Тулон был разрушен сарацинами, однако граф Вильгельм I Арльский отстроил его снова. С 1032 г. Тулоном управляли графы Прованса, в 1178, 1196 и 1211 гг. он был осаждён и разрушен сарацинами.

В 1348 году евреи проживавшие в Тулоне были безосновательно обвинены в том, что они намеренно отравляют колодцы и реки и являются виновниками чёрной смерти; это привело к масштабному еврейскому погрому в результате которого за одну ночь было убито около 40 евреев.

После присоединения Прованса к Франции король Карл VIII, будучи наслышан о природных достоинствах тулонской гавани, развернул строительство крупного порта. Эти планы были сорваны генуэзцами, которые опасались потерять монополию на морскую торговлю в этой части Средиземноморья. В 1514 году строительство возобновил Людовик XII, видевший в Тулоне потенциальный плацдарм для ведения Итальянских войн. Напоминанием о его вкладе в развитие Тулона служит высящаяся на стрелке мыса Королевская башня (1514-24); сразу по завершении строительства её взял (а точнее, купил у коменданта за 500 экю) коннетабль Бурбон. В 1536 году в Тулоне побывал император Карл V. Через несколько лет после совместной осады Ниццы король Франциск I разрешил  в Тулонской бухте пиратам Барбароссы; местный собор при этом использовался для отправления мусульманских богослужений.

Генрих Великий в 1599 году возобновил строительство порта в Тулоне, затем его портовые сооружения изрядно улучшил и расширил кардинал Ришельё. Кольбер также осознавал ключевое значение Тулона для поддержания французского господства в Средиземноморье. При нём в городе велись большие строительные и фортификационные работы, которыми руководил сам Вобан. Город был настолько хорошо укреплён, что во время Войны за испанское наследство, в 1707 году, выдержал осаду принца Евгения Савойского. В 1793 году с подавления восстания роялистов в Тулоне началась карьера Наполеона Бонапарта.

На протяжении всего XIX века французы опирались на Тулон для расширения своей колониальной империи. Именно отсюда начинались все военно-морские экспедиции под французским флагом — такие, как завоевание Алжира. Барон Осман, управлявший Тулоном до перевода в Париж, преобразил верхний город, проложив широкие озеленённые бульвары с многоэтажными домами. При нём Тулон украсился оперным театром, вторым по величине во Франции, и общедоступными садами, которые носят имя короля Югославии Александра I, посетившего Тулон и убитого в Марселе в 1934 году.

При заключении франко-русского союза в 1893 году в Тулоне имели место народные манифестации по случаю прихода туда русской эскадры под начальством вице-адмирала Авелана.

25 сентября 1911 года здесь произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца «Либертэ» прогремел взрыв унёсший жизни 210 человек; 184 были ранены.

Во время Второй мировой войны, 27 ноября 1942 года, в гавани Тулона была затоплена бо́льшая часть военно-морского флота Франции — в общей сложности 77 кораблей.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 163 974 человека, а в 2012 году — 164 899 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 102 475 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 70 718 были экономически активными, 31 757 — неактивными (показатель активности 69,0 %, в 1999 году — 65,3 %). Из 70 718 активных трудоспособных жителей работали 59 659 человек (31 605 мужчин и 28 054 женщины), 11 059 числились безработными (5348 мужчин и 5711 женщин). Среди 31 757 трудоспособных неактивных граждан 10 178 были учениками либо студентами, 8 483 — пенсионерами, а ещё 13 096 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 78 933 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 167 522,0 человека. При этом медиана доходов составила 16 тысяч 987 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея) 

Тулон сильно пострадал во время Второй мировой войны, однако в основных своих чертах уцелела пешеходная зона времён Людовика XIV с узкими улочками, небольшими площадями и многочисленными фонтанами. Главная достопримечательность в этой части города — Тулонский собор, заложенный в XI веке, но достроенный только при «Короле-Солнце». Со времён Наполеона в городе размещается Национальный военно-морской музей. На горе Фарон находится экспозиция военной техники Второй Мировой войны и музей высадки союзников в Провансе 15 августа 1944 года.

Спорт 
В городе есть футбольный клуб «Тулон». Домашним стадионом является «».

Города-побратимы 
Список городов-побратимов г. Тулон:
  Специя, Италия (1958)
  Мангейм, Германия (1958)
  Норфолк, США (1988)
  Кронштадт, Россия (1996)

Примечания

Литература 
 Octave Teissier, Histoire des divers agrandissements et des fortifications de la ville de Toulon, 1874
 Gustave Lambert, Histoire de Toulon, 1886—1892
 Maurice Arreckx, Vivre sa ville, 1982 ; Toulon ma passion, 1985
 Jean-Pierre Thiollet, Le Chevallier à découvert, 1998

Ссылки 

 Официальный сайт Тулона

 
Военные порты
Морские крепости
Порты Средиземного моря
Префектуры Франции